Ричард Диксон:
 Диксон, Ричард (род. 1979) — шотландский кёрлингист.
 Диксон, Ричард (1905—1976) — австралийский коммунист.
 Диксон, Ричард — сотрудник Береговой охраны США.
 Диксон, Ричард (род. 1992) — панамский футболист.
 Диксон, Ричард (1865—1949) — британский яхтсмен.
 Диксон, Ричард Ньюленд (род. 1930) — британский химик.
 Диксон, Ричард Уотсон (1759—1824) — английский врач и агроном.
 Диксон, Ричард Уотсон (1833—1900) — английский поэт и богослов. См. также 
 USCGC Richard Dixon (WPC-1113) — класс катеров Береговой охраны США.